Села:
 Погорілівка — Сумська область, Конотопський район
 Погорілівка — Чернівецька область, Чернівецький район